Carl Otto (ou Carl-Otto) est un prénom composé masculin pouvant désigner:

Prénom
Carl Otto Bartning (1909-1983), monteur allemand
Carl-Otto Bremer (1933-1962), pilote de rallyes finlandais
Carl Otto Czeschka (1878-1960), peintre et graphiste autrichien
Carl Otto Harz (1842-1906), botaniste prussien
Carl Otto Lampland (1873-1951), astronome américain
 (né en 1930), homme politique allemand 

 (1781-1868), homme politique suédois
 (1851-1924), général et écrivain suédois
Otto Carl Rehbinder (1797-1873), conseiller secret finno-russe
 (1817-1873), développeur suédois de système mnémonique
 (1875-1956), mycologue et botaniste américain
Carl Otto Schutte (1887-1962), coureur cycliste américain
 (1918-1977), compétiteur norvégien de voile olympique
 (1873-1960), otorhinolaryngologue allemand
 (1809-1850), professeur et homme politique allemand

Voir aussi

Homonymie de prénom